Bland megye (Új-Dél-Wales)
Bland megye (Virginia)